VII чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (высшая лига) проходил с 30 сентября 1997 по 15 марта 1998 года с участием 12 команд.

Высшая лига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из двух этапов. На первом этапе 12 команд провели двухкруговой турнир. На втором этапе команды разделились на группы «А» (1—8 места) и «Б» (9—12 места). Восемь сильнейших команд разыграли медали чемпионата в двухкруговом турнире, а к трём худшим командам по итогам первого этапа (донецкое «Динамо» снялось с розыгрыша) присоединились три лучшие команды первой лиги, которые разыграли две путёвки в группу «А» высшей лиги.

Харьковский «Локомотив» начал сезон под названием «Локомотив-ОЛВЕСТ», с каким выступал в сезоне-1996/97, а запорожский «ШВСМ Университет» первый тур чемпионата проводил под названием «Мотор-Сечь».

1 этап 

 За четыре неявки донецкому «Динамо» засчитаны технические поражения без начисления очков. После первого этапа эта команда снялась с розыгрыша.

2 этап

Группа А (1—8 места) 

 За одну неявку «Надзбручью» засчитано техническое поражение без начисления очка.
 На втором этапе учитывались очки, набранные командами на первом этапе.

Призёры 
 «Дорожник-СКА» (Одесса).

 «Динамо» (Луганск).

 «Азот» (Черкассы).

Группа Б (9—15 места) 

 За одну неявку «Чумакам» засчитано техническое поражение без начисления очка.

Первая лига 

 «Космосу-Динамо» за неявки на четыре матча засчитаны поражения без начисления очков.

Вторая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1997 год в волейболе
1998 год в волейболе